Lowndes County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lowndes County (Alabama)
 Lowndes County (Georgia)
 Lowndes County (Mississippi)